Адријана (Плевен, 22. мај 1987), рођена као Живка Цанкова Монова, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Party time}- (2016)

Спотови

Спотови на страним језицима  

Рођени 1987.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи